, TBS Holdings, Inc. или TBSHD — акционерная компания в Токио, Япония.

Это материнская компания для телесети  и радиосети .

TBS Television, Inc. владеет 28 новостными сетями, называемыми JNN (Japan News Network), так же, как и 34 радиосетями JRN (Japan Radio Network), находящимися во владении у TBS Radio & Communications, Inc. (TBSラジオ).

TBS (ныне TBS Holdings, Inc.) создало игровое шоу «Замок Такэси», которое позже демонстрировалось в Индонезии (RCTI, TPI), Германии (DSF), Великобритании (Challenge), Испании (Cuatro TV), Италии (Italia 1), Финляндии (JIM), Филиппинах (GMA Network DZBB-7), Индии (Pogo TV), США (Spike) и России (2x2).

Офисы 
 Главный офис TBSHD, TBS, TBS Radio, BS-TBS и C-TBS — TBS Broadcasting Center, 3-6, Akasaka Gochome, Минато, Токио, Япония
 TBS Midoriyama Studio — 2100, Мидорияма, Аоба-ку, Йокогама, Япония
 Кансайский офис TBSHD — HERBIS OSAKA (11-й этаж), 5-25, Умэда Нихомэ, Кита-ку, Осака, Япония
 TBSHD в Нагое — Sakaemachi Building, 23-31, Нисики Сантёмэ, Нака-ку, Нагоя, Япония

TBS Group 
Холдинг
 Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.
Сети вещания
 Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
 TBS Radio & Communications, Inc.
 BS-TBS, Inc.
 C-TBS, Inc.
 TBS Service, Inc.
 TBS-Vision, Inc.
 ACS, Inc.
 Akasaka Video Center Co., Ltd.
 Tokyo Broadcasting System International, Inc.
 TBS TriMedia, Inc.
 Dreamax Television
 Akasaka Graphics Art, Inc.
 F&F, Inc.
 Telecom Sounds
 Procam Co., Ltd.
 Jasc
 VuCast
 Nichion, Inc.
Недвижимость
 Midoriyama Studio City
 TBS Planning и пр.
Прочие
 Yokohama BayStars (бейсбольная команда), etc.

История 
 Май 1951 —  основан в Касумигасэки, Тиёда, Токио, Япония.
 25 декабря 1951 года — KRT начала радиовещание (1130 кГц, 50 кВт, до июля 1953) из Юракутё, Тиёда, Токио, а потом частота сменилась на 950 кГц.
 Апрель 1955 — KRT начало аналоговое телевещание (JOKR-TV, 6 канал) из Акасака-Хитоцукитё, Минато, Токио.
 29 ноября 1960 — KRT была переименована в , а главный офис и радиостудия были перемещены в Асакасу.
 1971 — Мощность вещания TBS Radio поднялась до to 100 кВт.
 31 марта 1975 — Asahi Broadcasting Corporation (ABC) вышла из состава JNN, и Mainichi Broadcasting System, Inc. (MBS), наоборот, вошла в состав сети. С тех пор MBS стала филиалом телестанции JNN в Осаке.
 23 ноября 1978 — частота вещания TBS Radio изменилась на 954 кГц.
 1989 — TBS оказалась частично виновна в убийстве семьи Сакамото группой «Аум Синрикё», из-за чего в 1996 году она вызвала недовольство.
 1994 — нынешний главный офис был завершён рядом со старым.
 21 марта 2000 — TBS основала TBS Radio & Communications Incorporated (株式会社ティ・ビー・エス・ラジオ・アンド・コミュニケーションズ→株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ), TBS Entertainment Incorporated (株式会社ティ・ビー・エス・エンタテインメント) и TBS Sports Incorporated (株式会社ティ・ビー・エス・スポーツ), а на следующий день TBS Live Incorporated (株式会社ティ・ビー・エス・ライブ). К 1 октября 2001 года TBS передала радиостанцию TBS Radio & Communications и изменила позывные телестанции: JOKR-TV → JORX-TV.
 1 октября 2004 — TBS Entertainment объединялась с TBS Sports и TBS Live, сменив название на «Tokyo Broadcasting System Television, Incorporated» (株式会社TBSテレビ).
 13 октября 2005 — Rakuten Inc. сообщило о покупке 15,46 % акций TBS, тем самым завладев всего 19 % акций. После полутора месяцев разговоров о возможном захвате компании Rakuten к 1 декабря оставила своё предложение и начала планировать совместную работу с вещательной сетью.
 1 апреля 2009 — TBS стала сертифицированной вещательной холдинговой компанией под названием «Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.» (株式会社東京放送ホールディングス, TBSHD). Телевещание и культурный бизнес оказались под началом Tokyo Broadcasting System Television, Inc. и буквы TBS стали аббревиатурой для дочерней телекомпании.

Владельцы TBSHD 
 На 31 июля 2010 года
 Rakuten, Inc. — 19,83 %
 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (трастовый аккаунт для Dentsu, Inc.) — 4,88 %
 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (трастовый аккаунт) — 4,45 %
 Nippon Life Insurance Company — 4,10 %
 Mainichi Broadcasting System, Inc. — 3,23 %
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation — 3,01 %
 Mitsui Fudosan Co., Ltd. — 3,00 %
 Mitsui & Co., Ltd. — 2,25 %
 Bic Camera, Inc. — 2,00 %
 Kodansha, Ltd — 1,98 %

Вещание

Аналоговое 
JORX-TV (ранее: JOKR-TV) — TBS Television (TBSテレビジョン (ранее: 東京放送))
 Телевизионная башня Токио — 6 канал
Острова в Токио
 Ниидзима — 56 канал
Префектура Ибараки
 Мито — 40 канал
Префектура Тотиги
 Уцуномия — 55 канал
Префектура Гумма
 Маэбаси — 56 канал
 Кирю — 55 канал
Префектура Сайтама
 Титибу — 18 канал
Префектура Тиба
 город Тиба — 55 канал
 Ураясу — 56 канал
Префектура Канагава
 Йокогама-минато — 56 канал
 Ёкосука-Курихама — 39 канал
 Хирацука — 37 канал
 Одавара — 56 канал

Цифровое 
JORX-DTV — TBS Digital Television (TBSデジタルテレビジョン)
 Remote Controller ID 6
 Токийская башня — 22 канал
 Мито — 15 канал
 Уцуномия — 15 канал
 Маэбаси — 36 канал
 Хирацука — 22 канал

Примечания

Ссылки 
 TBS 
 TBS Radio & Communications 
 Официальный сайт TBSHD 

Компании Токио
Компании, основанные в 1951 году
Телеканалы Японии
Телеканалы на японском языке
Медиакомпании Японии